Tension-leg platform
 Paul Lannoy
 Tehreek-e-Labbaik Pakistan, een radicaal-islamitische partij in Pakistan, zie Salmaan Taseer
 Transient Lunar Phenomenon